

Sigle 
 Cassa Nazionale Italiana  –  ex-istituto bancario
 Centro Nacional de Inteligencia  –  servizi segreti spagnoli
 Compagnia Nuove Indye  – Casa discografica italiana
 Comunità Nazionale Italiana
 Consiglio Nazionale degli Ingegneri  – Ente del Ministero della Giustizia
 Corpo della Nobiltà Italiana  – associazione privata riguardante i diritti storici dei nobili italiani
 Corpus Nummorum Italicorum  – il corpo delle monete italiane
 Cult Network Italia  – precedente nome del canale televisivo Cult

Codici 
 CNI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Changhai (Cina)
 cni – codice ISO 639-3 della lingua ashaninka